Siculi je starorimsko naselje na području zapadnog dijela Kaštelanskog polja, smatra se da je postojalo na području današnjih Bijaća, a luku je imalo u Resniku.

Stanovnici su bili rimski vojnici veterani, koje je naselio rimski car Klaudije (44. – 54.g. poslije Krista). Inače, područje od Trogira do Splita bilo je podosta naseljeno tim isluženim rimskim ratnicima. 

Smatra se da su tada ti vojnici na svoja poljodjelska dobra donijeli i sjeme masline.